Hirschl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hirémy-Hirschl (1860–1933), ungarischer Maler
 Elias Hirschl (* 1994), österreichischer Autor, Poetry-Slammer und Musiker
 Emérico Hirschl (1900–1973), ungarischer Fußballtrainer

 Josef Adolf Hirschl (1865–1914), Neurologe, Psychiater
 Nikolaus Hirschl (1908–1991), österreichischer Ringer
Ran Hirschl (* 1963), israelischer Verfassungsjurist und Politologe

Siehe auch: 
 Hirschel, Herschel, Hirschler